Spojení písmene M a číslice 37 může mít různé významy:

 Messier 37 – otevřená hvězdokupa
 M37 105mm Howitzer Motor Carriage – americká samohybná houfnice